Illumination — пятый студийный альбом норвежской готик-метал-группы Tristania, вышедший в 2007 году. Это последний альбом группы перед кардинальной сменой состава, в том числе последний с вокалом Вибеке Стене. В записи принял участие Ворф, вокалист группы Samael.

Список композиций 
 «Mercyside» — 4:39
 «Sanguine Sky» — 3:50
 «Open Ground» — 4:40
 «The Ravens» — 5:06
 «Destination Departure» — 4:34
 «Down» — 4:32
 «Fate» — 4:59
 «Lotus» — 5:08
 «Sacrilege» — 4:15
 «Deadlands» — 6:39

Бонус-треки (ограниченный тираж)
«In The Wake (bonus)» — 4:08 (в европейском издании)
«Ab Initio (bonus)» — 5:44 (в североамериканском издании)

Участники записи

Tristania 
 Вибеке Стене — вокал
 Андерс Хидле — гитара
 Руне Остерхус — бас-гитара
 Эйнар Моэн — синтезатор
 Кеннет Олсон — ударные
 Кьётиль Ингебретсен — экстрим-вокал
 Эстен Бергёй — чистый вокал

Сессионные участники 
 Ворф — харш-вокал В «Mercyside», «The Ravens», «In The Wake»
 Петра Шталц — скрипка
 Хейке Хаусхалтер — скрипка
 Моника Малек — скрипка
 Геса Ханген — виолончель

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы SPV/Steamhammer
Альбомы Tristania